Højbro kan betyde:

 En bro, normalt over et vandområde, som er placeret højt således at der er fri passage under broen for skibe eller anden trafik.
 Bro i København som forbinder Højbro Plads med Slotsholmen.